Arkansas (staat), een van de staten van de Verenigde Staten
Arkansas (rivier), een rivier in de Verenigde Staten